Frédéric-Guillaume (Friedrich Wilhelm en allemand) est un nom composé porté par plusieurs monarques d'origine allemande.

Rois 

 Frédéric-Guillaume , roi de Prusse (1713-1740)
 Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse (1786-1797)
 Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse (1797-1840)
 Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse (1840-1861)

Électeurs 

 Frédéric-Guillaume , électeur de Brandebourg (1640-1688)
 Frédéric-Guillaume , électeur de Hesse (1847-1866)

Grands-ducs 

 Frédéric-Guillaume, grand-duc de Mecklembourg-Strelitz (1860-1904)

Ducs 

 Frédéric-Guillaume , duc de Saxe-Weimar (1573-1602)
 Frédéric-Guillaume II, duc de Saxe-Altenbourg (1639-1669)
 Frédéric-Guillaume III, duc de Saxe-Altenbourg (1669-1672)

 Frédéric-Guillaume , duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Beck (1689-1719)
 Frédéric-Guillaume II, duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Beck (1728-1749)
 Frédéric-Guillaume (III), duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Beck (1816-1825) puis de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg (1825-1831)

 Frédéric-Guillaume, duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg (1689-1714)
 Frédéric-Guillaume, duc de Mecklembourg-Schwerin (1692-1713)
 Frédéric Guillaume Kettler, duc de Courlande (1698-1711)
 Frédéric-Guillaume, duc de Saxe-Meiningen (1743-1746)
 Frédéric-Guillaume, duc de Brunswick (1813-1815)

Comtes 

 Frédéric-Guillaume, comte de Schaumbourg-Lippe (1748-1777)

Margraves 

 Frédéric-Guillaume, margrave de Brandebourg-Schwedt (1711-1771)

Princes 

 Frédéric-Guillaume, prince de Hohenzollern-Hechingen (1671-1735)
 Frédéric-Guillaume , prince de Nassau-Siegen (1707-1722)
 Frédéric-Guillaume II, prince de Nassau-Siegen (1722-1734)
 Frédéric-Guillaume, prince de Nassau-Weilbourg (1788-1816)